Rivière noire (titre original : ) est run roman de fantasy britannique paru en 2007. Il est le deuxième tome du troisième cycle de romans de fantasy britanniques La Guerre des clans. Ce troisième cycle a pour titre Le Pouvoir des Étoiles.

Résumé

Version française 
Le roman est traduit en langue française par Aude Carlier et publié en 2012.

Succès

Références

Liens externes 
 
 

La Guerre des clans
Roman britannique paru en 2007
Roman de fantasy britannique
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Chat dans la littérature
2007 en fantasy